Gudbjornsson ist der Familienname folgender Personen:
 Hugi Gudbjornsson (* 1995), isländischer Basketballspieler 
 Isak Orn Gudbjornsson (* 2001), isländischer Handballspieler 

Siehe auch:
 Gudbjörnsson